Regret (New Order) - single van de Britse band New Order
 Regret (Mai Hoshimura) - single van Mai Hoshimura
 Regret (Everything Everything) - single van Everything Everything
 Regret (Ludacris) - single van Ludacris
 Regret (The Gazette) - single van The Gazette
 Regret (album) - album van het Japanse I've Sound
 Regret (racepaard) - Amerikaans racepaard